Miejscowości w USA:
 Delmar – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Delmar – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Delmar – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Wicomico
 Delmar – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
 Delmar – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Delmar (ang. Delmar Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Delmar (ang. Delmar Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa